Chesron of Hezron (Hebreeuws: חֶצְרוֹן; omsloten) is een naam uit de Hebreeuwse Bijbel en kan verwijzen naar:

 Een vlakte in het zuidelijke gedeelte van Juda, ten westen van Kadesh Barnea (Jozua 15:1-3).
 Een zoon van Ruben (Genesis 46:9, Exodus 6:14, Numeri 26:4-6).
 De oudste van twee zonen van Farez en kleinzoon van Juda (Genesis 46:12). Hij was een voorvader van koning David (Ruth 4:18-22) en Jezus (Matteüs 1:3; Lucas 3:33).

Plaats in de Hebreeuwse Bijbel
Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel